La bataille de Changsha correspond à six évènements :
 Bataille de Changsha (IIIe siècle) - Guerre des Trois Royaumes basée sur de vagues preuves historiques,
 Bataille de Changsha (1911) — Révolution chinoise de 1911,
 Bataille de Changsha (1939) — Seconde guerre sino-japonaise,
 Bataille de Changsha (1941) — Seconde guerre sino-japonaise,
 Bataille de Changsha (1942) — Seconde guerre sino-japonaise,
 Bataille de Changsha (1944) (aussi connue sous le nom de Bataille de Changsha-Hengyang, ou Bataille de Hengyang) — Seconde guerre sino-japonaise.

Changsha
Changsha